

Biografia 
Era figlia di Maurizio I, Elettore di Sassonia e Agnese d'Assia.

Il 25 agosto 1561 sposò Guglielmo I d'Orange divenendone la seconda moglie. Ebbe cinque figli:
 Anna (1562)
 Anna (1563-1588)
 Maurizio Filippo (1564-1566)
 Maurizio (1567-1625)
 Emilia (1569-1629)

Con il suo avvocato Jan Rubens ebbe il 22 agosto 1571 una figlia naturale, Cristina, che Guglielmo si rifiutò di legittimare. Rubens venne arrestato e Guglielmo tolse ad Anna i figli, mandandola nel castello di Beilstein assieme alla figlia illegittima. Già sofferente di disturbi mentali, le condizioni di Anna peggiorarono tanto che le venne tolta anche la custodia di Cristina, che venne educata insieme ai fratellastri. Guglielmo annullò il matrimonio con lei e si risposò altre due volte. Anna morì a nel 1577 a Dresda all'età di trentadue anni.

Ascendenza

Altri progetti 

Anna
Anna